Плея́ды:

 Плеяды — в древнегреческой мифологии дочери титана Атланта и океаниды Плейоны.
 Плеяды — рассеянное звёздное скопление M45 в созвездии Тельца.
 Плеяды — группа вулканов в Антарктиде.

 Pleiades — группа европейских спутников оптической съемки Земли в высоком разрешении.
 Pleiades — суперкомпьютер, существующий в NASA (NASA Ames) с 2008 года

См. также 

 Плеяда — группа выдающихся деятелей одной эпохи, одного направления.
 Плеяда (поэтическое объединение во Франции XVI века)
 Элемент-плеяда
 Орден Плеяды — награда франкофонии
 Орден Плеяд — дамская награда шахского Ирана